En Pologne, Mikołajew peut désigner : 

 Mikołajew, village du powiat de Łęczyca, dans la voïvodie de Łódź,
 Mikołajew, village du powiat de Zgierz, dans la voïvodie de Łódź,
 Mikołajew, village de la voïvodie de Mazovie,
 Mikołajew, village de la voïvodie de Podlachie.